Die Football League Third Division 1972/73 war die 46. Saison der Football League Third Division als dritthöchste englische Fußballliga. Drittligameister wurden die Bolton Wanderers und daneben stieg auch das zweitplatzierte Notts County in die Football League Second Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1973/74 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Huddersfield Town und Brighton & Hove Albion die Plätze ein. Aus der Third Division in die Football League Fourth Division absteigen mussten Rotherham United, der FC Brentford, Swansea City und Scunthorpe United. Anstelle dieser Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1973/74 der Fourth-Division-Meister FC Southport und die dahinter platzierten Hereford United, Cambridge United sowie FC Aldershot die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1972-73 (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

1972/73
Fußballsaison 1972/73